Twentieth Century, ou 20th Century, signifie Vingtième Siècle en anglais. On retrouve cette locution dans :

Cinéma

Film
 Twentieth Century, film américain de Howard Hawks sorti en 1934, dont le titre français est Train de luxe.
 The Twentieth Century, film canadien de Matthew Rankin sorti en 2019, dont le titre français est Le Vingtième Siècle.

Sociétés de productions
 20th Century Fox, société de production de cinéma américaine appartenant au Fox Entertainment Group ;
 20th Century Fox Animation, société de production de cinéma américaine appartenant au Fox Entertainment Group ;
 20th Century Fox Television, société de production de séries télévisées qui fait partie de la division Filmed Entertainment du Fox Entertainment Group.

Musique
 SYR4: Goodbye 20th Century,  de la série SYR du groupe Sonic Youth ;
 Warp Works & Twentieth Century Masters, double album live du groupe britannique London Sinfonietta.
 Twentieth Century Fox est une chanson du groupe The Doors.
 20th Century Boy, est une chanson du groupe britannique T. Rex

Manga
 20th Century Boys, manga de Naoki Urasawa, dont le titre est inspiré de la chanson du groupe T. Rex.

Voir aussi